Dunlop kan syfta på:

 Dunlop (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Dunlop (auktor) – en beteckning vid biologisk namngivning för flera personer
 Dunlop Cry Baby – wah-wahpedal (elektroniskt tillbehör till musikinstrument)
 Dunlop Manufacturing – ett företag som tillverkar musiktillbehör
 Dunlop Sport – brittisk tillverkare av sportutrustning 
 Dunlop Tyres – brittisk däcktillverkare
 Dunlop-ventil – ventil för cykeldäck

Geografi

Antarktis 

 Dunlop (udde), 
 Dunlop Island – em ö

Storbritannien 

 Dunlop (ort), Skottland, East Ayrshire,